Genta bezeichnet:

 ein amerikanisches Pharma-Unternehmen, siehe Genta Incorporated

Genta ist der Familienname folgender Personen:

 Gérald Genta (1931–2011), Schweizer Uhrendesigner
 Mario Genta (1912–1993), italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Renzo Genta (* 1941), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Roberto Genta, argentinischer Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1932, Leichtathlet

sowie der Künstlername von:
 Gentiana Ismajli, kosovo-albanische Popsängerin